Häublein ist der Familienname folgender Personen:
 Ernst Häublein (1911–1971), deutscher Komponist und Musiklehrer
 Georg Häublein (1873–1952), deutscher Generalmajor